Gautor ist der Name verschiedener Stadttore in Deutschland. Sie tragen diesen Namen, weil sie als Verbindung von der Stadt zum Gau (althochdeutsch für Landschaft) dienten.
Das Gautor in Mainz ist ein Überbleibsel des in der Mitte des 17. Jahrhunderts angelegten Festungsrings um die Stadt.
Das Gautor im rheinhessischen Oppenheim (Rheinland-Pfalz) stammt aus dem 13. Jahrhundert.